Брайтбарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брайтбарт, Рене (род. 1966) — немецкий боксёр легчайших весовых категорий, выступал за сборную ГДР во второй половине 1980-х годов.
 Брайтбарт, Цише (также известный в народе как Зише (Цише) Брайтбарт; 1893—1925) — польский еврей по происхождению, герой еврейского фольклора.